Het WTA-tennistoernooi van Tasjkent (officieel Tashkent Open) van 2012 vond plaats van 10 tot en met 15 september 2012 in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Het was de veertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Samenvatting 
Enkelspel – Titelhoudster Ksenia Pervak was haar titel niet komen verdedigen. De als eerste geplaatste Monica Niculescu kwam niet voorbij de eerste ronde. De zestienjarige Kroatische qualifier Donna Vekić, voor het eerst tot de hoofdtabel van een WTA-toernooi doorgedrongen, verraste het speelstersveld door het vierde en het zesde reekshoofd uit te schakelen, en tot de finale door te dringen met slechts één verloren set. Daar ontmoette ze de ongeplaatste Irina-Camelia Begu uit Roemenië, die op weg naar haar derde finale had afgerekend met het derde, het achtste en het tweede reekshoofd, en daarbij eveneens maar één set had hoeven prijsgeven. De eindstrijd werd in twee sets door Irina-Camelia Begu in haar voordeel beslecht. Het was haar eerste WTA-titel in het enkelspel.

Dubbelspel – De titelverdedigsters Eléni Daniilídou en Vitalia Djatsjenko hadden niet als team voor het toernooi ingeschreven. De Griekse speelde samen met Eva Birnerová – zij waren als derde geplaatst, maar kwamen niet voorbij de eerste ronde. Djatsjenko had nu Akgul Amanmuradova als partner – dit koppel begon voorspoedig met het verslaan van de als tweede geplaatste Russinnen Nina Brattsjikova en Aleksandra Panova, en drong ten slotte door tot de halve finale, waar ze werden uitgeschakeld door de latere winnaressen. Het eerste reekshoofd, het Roemeense team Irina-Camelia Begu / Monica Niculescu struikelde eveneens in de halve finale. De ongeplaatste Paula Kania / Palina Pechava, die in dit toernooi uitsluitend ongeplaatste teams tegenover zich vonden, bereikten de finale – hetgeen voor beiden de eerste keer was. Ze versloegen in de eindstrijd de eveneens ongeplaatste Anna Tsjakvetadze en Vesna Dolonts, die na een verloren set de strijd moesten opgeven door een rugblessure van Tsjakvetadze.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Tasjkent 2012
Tasjkent